ТВ-2 (двигатель) — турбовинтовой авиационный двигатель.
 ТВ2 — негосударственный телеканал в Томске, существовавший с 1990 по 2015 год, затем — агентство новостей «ТВ2» (2015—2022).